Sara Errani og Roberta Vinci var forsvarende mester, men deltog ikke i turneringen i 2012. 

Irina-Camelia Begu og Monica Niculescu vandt finalen ved at besejre Chuang Chia-jung og Marina Erakovic, 6–7(4–7), 7–6(7–4), [10–5].

Seedning 
de top Seedede indtrådte  Kvartfinalen.

 Lucie Hradecká /  Anabel Medina Garrigues (Kvartfinalen)
 Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (Semifinalen, træk sig)

 Chuang Chia-jung /  Marina Erakovic ''(Finale)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu '''(Mester)

Lodtrækning

References
 Main Draw

WTA Tour 2012